Marian Pirożyński (1899-1964) – redemptorysta, publicysta, historyk Kościoła
 Jan Kazimierz Pirożyński (1903-1978) – polski inżynier rolnictwa
 Jan Pirożyński (1936-2004) – polski bibliolog, historyk książki, literatury i kultury

Zobacz też 
 Pierożyński